Novarina ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Novarina (1907–2002), französischer Architekt
 Valère Novarina (* 1942), französischer Schriftsteller